Vavilov () je ruské příjmení více osobností:
 Natalja Vavilova
 Nikolaj Vavilov (1887–1943) – sovětský genetik, akademik Akademie věd SSSR
 Sergej Ivanovič Vavilov (1891–1951) – sovětský fyzik
 Vladimir Sergejevič Vavilov (* 1988) – ruský fotbalista
 Vladimir Fjodorovič Vavilov (1925–1973) – sovětský kytarista a hudební skladatel

Související články 
 další významy
 Vavilov (kráter) – impaktní kráter na odvrácené straně Měsíce
 Vavilov (planetka) – planetka č. 2862 objevená 15. května 1977 N. S. Černychem

Ruská příjmení